Bitwa pod Kurowem (1831)
 Bitwa pod Kurowem (1863)
 Bitwa pod Kurowem (1915)